Do 26 steht für:
 Dornier Do 26, ein Flugboot aus den 1930er Jahren

DO-26 steht für:
 Santiago Rodríguez, ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Provinz

DO26